Lere steht für:
 Lere (Nigeria), Ort im nigerianischen Bundesstaat Kaduna 
 Lere (Sprache), Sprache innerhalb der Kainji-Sprachen
 Lere (Gongola), Fluss in Nigeria

Lere ist der Name folgender Personen:
 Lere Anan Timur (* 1952), Oberbefehlshaber der Verteidigungskräfte Osttimors

Lère steht für:
 Lère, Fluss in Frankreich

Léré steht für:
 Léré (Cher), Gemeinde im Département Cher, Frankreich
 Léré (Mali), Stadt in Mali
 Léré (Département), Département im Tschad
 Léré (Tschad), Stadt im Tschad
 Königreich von Léré, bis 1911 existierendes Staatswesen der Moundang
 Léré-See, See im Tschad

LERE steht für:
 Aeródromo de Requena (ICAO-Code), spanischer Flugplatz 

Abkürzung